Le virus RhGB01 est une souche de coronavirus associé au SRAS (espèce SARSr-CoV), qui a été identifié en 2020 dans des échantillons de chauves-souris Rhinolophus hipposideros dans le Somerset et le Monmouthshire au Royaume-Uni.

C'est le premier Sarbecovirus découvert chez une chauve-souris dans l'Ouest de l'Europe. La protéine spiculaire de ce coronavirus est identique à 81 % à celle du SARS-CoV-1 et à 77 % à celle du SARS-CoV-2. Elle n'est toutefois pas capable de se lier au récepteur ACE2 humain et ne présente donc pas en l’état de risque de produire une zoonose humaine.

Position phylogénétique

Notes et références

Notes

Références 

Betacoronavirus
Virus transmis par des chauves-souris